Cet article recense les églises et les chapelles dédiées à .

Église Saint-Blaise

Allemagne 
 Église Saint-Blaise, Brunswick, Basse-Saxe

Croatie 
 Église Saint-Blaise, Dubrovnik

France

En Alsace 
 Église Saint-Blaise, Geudertheim, Bas-Rhin
 Église Saint-Blaise, Valff, Bas-Rhin

En Aquitaine 
 Église Saint-Blaise, Boudy-de-Beauregard, Lot-et-Garonne
 Église Saint-Blaise, Rivière-Saas-et-Gourby, Landes
 Église Saint-Blaise, L'Hôpital-Saint-Blaise, Pyrénées-Atlantiques

En Bourgogne 
 Église Saint-Blaise, Balleray, Nièvre
 Église Saint-Blaise, Velars-sur-Ouche, Côte-d'Or

En Bretagne 
 (Chapelle Saint-Blaise, Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor)
 Église Saint-Blaise, Tréglamus, Côtes-d'Armor

Dans le Centre-Val de Loire 
 Église Saint-Blaise, La Celle, Cher
 Église Saint-Blaise de Gâtelles en Eure-et-Loir

En Champagne-Ardenne 
 Église Saint-Blaise, Serqueux, Haute-Marne

En Corse 
 Église Saint-Blaise, Calenzana, Haute-Corse

En Île-de-France 
À Paris
 46-48 rue Galande, dans le .
 (Chapelle Saint-Blaise-des-Simples de Milly-la-Forêt)

En Limousin 
 Creuse :
 Église Saint-Blaise, Chamberaud, 
 Église Saint-Blaise, Pontarion
 Église Saint-Blaise, Saint-Bard
 Haute-Vienne :
 Église Saint-Blaise, Folles

En Lorraine 
 Église Saint-Blaise, Varsberg, Moselle
 Église Saint-Blaise-et-Notre-Dame-de-la-Nativité, Fraize, Vosges

Dans les Pays de la Loire 
 Église Saint-Blaise, Angers, Maine-et-Loire

En Occitanie 
 Église Saint-Blaise, Aubin, Aveyron
 Église Saint-Blaise de Benque-Dessus, Benque-Dessous-et-Dessus, Haute-Garonne
 Église Saint-Blaise, Candillargues, Hérault
 Église Saint-Blaise, Estaing, Aveyron
 Église Saint-Blaise, Lamazère, Gers
 Église Saint-Blaise, Les Pujols, Ariège
 Église Saint-Blaise, Verdun, Ariège
 Église Saint-Blaise, Verfeil, Haute-Garonne
 Église Saint-Blaise, Vaux, Haute-Garonne

En Poitou-Charentes 
 Église Saint-Blaise, Ruffec, Charente
 Église Saint-Blaise, Givrezac, Charente-Maritime

En Auvergne-Rhône-Alpes 
 Allier :
 Église Saint-Blaise, Vallon-en-Sully
 Église Saint-Blaise-et-Notre-Dame-des-Malades, Vichy

 Cantal :
 Église Saint-Blaise, Leyvaux
 Église Saint-Blaise, Marcenat
 Église Saint-Blaise-et-Saint-Martin, Chaudes-Aigues

 Isère :
 Église Saint-Blaise de Nivolas-Vermelle

 Puy-de-Dôme :
 Église Saint-Blaise, Auzelles
 Église Saint-Blaise, La Chapelle-Agnon
 Église Saint-Blaise, Dore-l'Église
 Église Saint-Blaise, Effiat
 Église Saint-Blaise, La Godivelle

 Haute-Loire :
 (Prieuré Saint Blaise, Cussac sur Loire)

 Haute-Savoie :
 Église Saint-Blaise, Allèves
 Église Saint-Blaise, Saint-Blaise
 Église Saint-Blaise, Seyssel
 Église Saint-Blaise, Viuz-en-Sallaz

Chapelle Saint-Blaise 
 Chapelle Saint-Blaise de Truyes
 Chapelle Saint-Blaise-des-Simples de Milly-la-Forêt
 Chapelle Saint-Blaise des Baux-de-Provence
 Chapelle Saint-Blaise de Bollène
 Chapelle Saint-Blaise d'Hyères
 Chapelle Saint-Blaise, Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor

Notes et références

Voir aussi 

~
~
Blaise
Blaise